Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 21. јула (квалификације и полуфинале) и 22. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 87 такмичара из 80 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио британски пливач Адам Пити који је финалну трку испливао у времену од 57,14 секунди. Током полуфиналне трке Пити је испливао нови светски рекорд у овој дисциплини, који сада износи 56,88 секунди. Сребрну медаљу освојио је и други британски репрезентативац Џејмс Вилби, док је бронза припала кинеском пливачу Јану Цибеју.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Адам Пити је током друге полуфиналне трке испливао нови светски рекорд у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара прсним стилом за мушкарце било је пријављено 87 такмичара из 80 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 21. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:24 по локалном времену, пливало се у девет квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трксе су пливане у вечерњем делу програма 21. јула са почетком од 20:51 часова по локалном времену. Британски пливач Адам Пити је у другом полуфиналу поставио нови светски рекорд у овој дисциплини.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 22. јула са почетком од 20:02 по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

прсно